Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hardy, la plupart des plus récents ayant été nommés en l'honneur du vice-amiral Sir Thomas Masterman Hardy (1769-1839), capitaine du HMS Victory pendant la bataille de Trafalgar:
  était un vaisseau de 12 canons lancé en 1797 et vendu en 1802.
   était un brick à canon de 12 canons lancé en 1804. Il a été utilisé comme navire de stockage à partir de 1818 et comme navire-hôpital à partir de 1821, avant d'être vendu en 1835.
  était un navire mortier lancé en 1855. Il a été renommé MV 12 plus tard en 1855 et a été vendu en 1858.
  était une canonnière à hélice en bois de la classe Albacore, lancée en 1856 et vendue en 1869.
  était un destroyer de classe Hardy, reclassé plus tard en destroyer de classe A. Il a été lancé en 1895 et vendu en 1869. Il a été lancé en 1895 et vendu en 1911.
  est un destroyer de classe Acasta lancé en 1912 et vendu à la casse en 1921.
  est un destroyer de classe H lancé en 1936 et coulé au large de Narvik en 1940.
  était un destroyer de classe V lancé en 1943 et endommagé par le sous-marin allemand U-278 en 1944, puis sabordé.
  était une frégate ASW de classe Blackwood lancée en 1953 et coulée comme cible en 1983.